Jméno Petr Horáček označuje více osob:

 Petr Horáček (vysokoškolský učitel kybernetiky) (* 1953) – doc. Ing. CSc., (CAK ČVUT Praha, Rockwell Automation Praha)
 Petr Horáček (režisér) (* 1954) – český režisér
 Petr Horáček (vysokoškolský učitel dřevařství) (* 1965) – Prof. Dr. Ing., bývalý děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
 Petr Horáček (spisovatel a výtvarník) (* 1967) – český výtvarník a spisovatel knih pro děti, žijící v Anglii
 Petr Horáček (boxer) (* 1974) – český boxer, olympionik (1996 Atlanta)